Courtin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antoine de Courtin
 Honoré Courtin

Franska efternamn